Le patronyme néerlandais  renvoie à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau (du ).

Il peut se décliner de différentes manières. 
La contraction ver- correspond aux mots van et der, qui peuvent être accolés vander et se décoller de beke ou beek.
Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

(voir aussi la variante )

Toponyme

Belgique 
 Beek est une section de la ville belge de Bree (Limbourg belge)
 de Beek est un sentier bruxellois de la commune de Haren

Pays-Bas 
 Beek, ancien nom du village de Prinsenbeek, dans le Brabant-Septentrional
 Beek, village de la commune néerlandaise de Montferland, dans la province de  Gueldre
 Beek, localité et ancienne commune néerlandaise, dans la commune d'Ubbergen dans la province de Gueldre
 Beek, localité et commune néerlandaise du Limbourg néerlandais
 Beek en Donk, localité et ancienne commune néerlandaise, dans la commune de Laarbeek dans le Brabant-Septentrional

Patronyme 

 Joop Beek (1917-1983), jésuite néerlandais puis indonésien, prêtre, éducateur et homme politique.

Homonymie de localités